Кальни́к () — село на Украине, находится в Ильинецком районе Винницкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 1 223 человека. Почтовый индекс — 22732. Телефонный код — 43-45.

В XVII веке полковый центр Кальницкого полка — административной единицы Правобережной Украины.

В числе уроженцев села польский писатель Ярослав Ивашкевич и Герой Советского Союза Александр Западинский.

Адрес местного совета 
22732 Винницкая область, Иллинецкий район, с. Кальник, ул. Ленина, 146

Ссылки 
 Кальник на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ильинецкого района